Санжаревський Микола Євгенович (нар. 5 листопада 1982) — український танцівник балету, соліст Львівського оперного театру.
 Юрій Санжаревський - Кінооператор-постановник вищої категорії, член Білоруської спілки кінематографістів, див. Білоруська державна академія мистецтв